

Botânica 
Cedrus — género Cedrus
Meliaceae — família
Acaiacá — ou cedro-rosa; Cedrela fissilis
Moringa oleifera
Cedro-canjerana
Cedro-cheiroso — Cedrela odorata
Juniperus bermudiana — cedro-das-bermudas
Juniperus brevifolia — cedro-das-ilhas
Cedro-de-espanha — Juniperus oxycedrus
Cedro-do-himalaia — Cedrus deodara
Calocedrus — cedro-do-incenso
Calocedrus decurrens — cedro-branco-da-califórnia ou cedro-do-incenso-da-califórnia
Cedro-do-líbano — Cedrus libani
Cryptomeria japonica — cedro-do-japãoChamaecyparis lawsoniana — cedro-do-oregon ou cedro-branco
Cedro-faia — Roupala brasiliensisCupressus sempervirens — cedro-bastardo
Cipreste-português — cedro-de-goa; Cupressus lusitanicaLariço-europeu — Larix deciduaJuniperus communis''

Toponímia do Brasil

Municípios 
Cedro (Ceará)
Cedro (Pernambuco)
Cedro do Abaeté — de Minas Gerais
Cedro de São João — de Sergipe

Outros 
Cedro (Juquiá) — distrito no estado de São Paulo
Cedro de Barrocas — distrito de Barrocas, Bahia

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de árvores